Damernas 60 meter vid inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022 hölls den 18 mars 2022 på Štark arena i Belgrad i Serbien. 47 tävlande från 38 nationer deltog. 24 tävlande gick vidare till semifinalerna och därefter åtta tävlande till finalen.

Mujinga Kambundji från Schweiz vann guldet efter ett världsårsbästa på 6,96 sekunder. Silvermedaljen togs av amerikanska Mikiah Brisco som satte ett nytt personbästa på 6,99 sekunder och bronset gick till Briscos landsmaninna Marybeth Sant-Price som också satte ett nytt personbästa på 7,04 sekunder.

Resultat

Försöksheat
Kvalificeringsregler: De tre första i varje heat  samt de 6 snabbaste tiderna  gick vidare till semifinalerna.

Försöksheaten startade klockan 10:15.

Semifinaler
Kvalificeringsregler: De två första i varje heat  samt de 2 snabbaste tiderna  gick vidare till finalen.

Semifinalerna startade klockan 18:05.

Final
Finalen startade klockan 20:52.

Referenser

Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022